Чинчилья (, ) — іспанське прізвище.

Відомі носії:
 Лаура Чинчилья (1958) — колишній президент Коста-Рики;
 Пабло Чинчилья (1978) — костариканський футболіст.

Інші значення 
 Шиншила — рід гризунів родини шиншилових, що мешкає на територіях Чилі, Перу, Болівії та Аргентина;
 Шиншила і радянська шиншила — породи кролів.

Іспанські прізвища